Во́лково () — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области. Входит в состав Кузёмкинского сельского поселения.

История 
Согласно шведским «Балтийским писцовым книгам» (Baltiska Fogderäkenskaper), деревня носила названия: Sutella (1584—1586 годы) и Swddella (1589 год).

На карте Ингерманландии А. Ростовцева от 1727 года она упоминается, как деревня Волкова.

Деревня Волково обозначена на карте Санкт-Петербургской губернии Я. Ф. Шмита 1770 года.

Деревня Волкова упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.

ВОЛКОВО — деревня, принадлежит графу Нессельроде, число жителей по ревизии: 44 м. п., 48 ж. п. (1838 год)

В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года она записана, как деревня Sutela (Волково) и указано количество её жителей на 1848 год: ижоры — 36 м. п., 36 ж. п., ингерманландцев-савакотов — 13 м. п., 16 ж. п.,, всего 101 человек.

ВОЛКОВО — деревня Ведомства государственного имущества, по просёлочной дороге, число дворов — 16, число душ — 48 м. п. (1856 год)

ВОЛКОВО — деревня, число жителей по X-ой ревизии 1857 года: 55 м. п., 55 ж. п., всего 110 чел.

В 1860 году деревня называлась Волкова и насчитывала 15 крестьянских дворов.

ВОЛКОВО — деревня казённая при реке Россони, число дворов — 18, число жителей: 58 м. п., 50 ж. п. (1862 год)

ВОЛКОВО — деревня, по земской переписи 1882 года: семей — 22, в них 71 м. п., 78 ж. п., всего 149 чел.

ВОЛКОВО — деревня, число хозяйств по земской переписи 1899 года — 30, число жителей: 106 м. п., 108 ж. п., всего 214 чел. разряд крестьян: бывшие владельческие, народность: финская

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Наровской волости 2-го стана Ямбургского уезда Санкт-Петербургской губернии.

С 1917 по 1927 год деревня Волково входила в состав Волковицкого сельсовета Наровской волости Кингисеппского уезда.

С 1927 года, в составе Кингисеппского района.

С 1928 года, в составе Больше-Кузёмкинского сельсовета. В 1928 году население деревни Волково составляло 166 человек.

С 1930 года, в составе Куровицкого сельсовета.

По данным 1933 года деревня Волково входила в состав Куровицкого сельсовета.

Согласно топографической карте 1938 года деревня насчитывала 48 дворов, в деревне была паромная переправа через Россонь.

Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 2 февраля 1944 года.

В 1958 году население деревни Волково составляло 87 человек.

По данным 1966 и 1973 годов деревня Волково также находилась в составе Куровицкого сельсовета.

По данным 1990 года деревня Волково входила в состав Кузёмкинского сельсовета Кингисеппского района.

В 1997 году в деревне Волково Кузёмкинской волости проживали 13 человек, в 2002 году — 22 человека (русские — 64 %), в 2007 году — 16, в 2010 году — 32.

География 
Деревня расположена в западной части района на берегу реки Россонь. Деревню окружает лес.

Расстояние до административного центра поселения — 8 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Усть-Луга — 24,5 км.

Деревня находится на автодороге  (подъезд к дер. Волково), к востоку от автодороги  (Лужицы — Первое Мая).

Демография

Улицы 
Заречная, Лесная, Радостная, Сиреневая, Солнечная, Центральная.

Примечания 

Населённые пункты Кингисеппского района